Seweryn Udziela (etnograf)
 Stefan Seweryn Udziela